1.B Hrvatka rukometna liga za žene u sezoni 1994./95. je predstavljala drugi rang prvenstva te je igrana u dvije skupine: Sjever i Jug.

Ljestvice

Sjever

Jug

Poveznice i izvori 
 1.A HRL 1994./95.
 2. HRL 1994./95.
 Hrvatski kup 1994./95.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1995/1996. Zagreb, 1996.

1994-95
ž-1B